Détente de Joule-Gay-Lussac ;
 Loi de Joule et Gay-Lussac.

Voir aussi 
 James Prescott Joule.
 Louis Joseph Gay-Lussac.